Az 1972. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es versenyszámát február 7-én rendezték. Az aranyérmet a svéd Sven-Åke Lundbäck nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F15